Cameroun deltog første gang i olympiske lege under Sommer-OL 1964 i Tokyo, og har siden deltaget i samtlige efterfølgende sommerlege. Cameroun deltog i vinterlege første og foreløbig eneste gang under Vinter-OL 2002 i Salt Lake City.

Medaljeoversigt

Medaljevindere

Eksterne henvisninger 
 Camerouns OL-statistik  på Sports-reference.com

Cameroun ved sommer-OL
Cameroun ved vinter-OL
OL